Kompletny wykaz oficjalnych spotkań międzypaństwowych reprezentacji Niemiec w piłce nożnej mężczyzn, rozegranych od roku 1990. Zestawienie szereguje wszystkie oficjalne spotkania międzypaństwowe reprezentacji Niemiec od momentu zjednoczenia (3 października 1990) do czasów obecnych. 

Uwaga: serwis eu-football.info za pierwszy oficjalny mecz zjednoczonych Niemiec uznaje towarzyski mecz ze Szwecją, rozegrany 10 października 1990. Serwis RSSSF podaje natomiast iż było to spotkanie ze Szwajcarią z 19 grudnia 1990.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Niemiec w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Niemiec w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej